Marina, en cuanto a «flota de barcos», puede referirse a:
 La Marina de guerra o «Armada», servicio armado encargado de la defensa de un país por mar o tierra.
 La marina mercante, flota de barcos usados para el comercio.
 La marina deportiva, lugar en la costa o en las orillas de un río navegable especialmente construido para el amarre de embarcaciones deportivas y de recreo.

Asimismo, en arte, puede hacer referencia a:
 La marina (pintura) o «pintura de marinas», género dentro de la pintura de paisajes.
 Marina (novela), novela de fantasía del escritor barcelonés Carlos Ruiz Zafón.
 Marina (ópera), zarzuela y ópera del compositor español Emilio Arrieta.
 Marina (Guillermo Silveira), cuadro del pintor y escultor español Guillermo Silveira.

También, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Marina (Croacia), municipio del condado de Split-Dalmacia (Croacia).
 Marina Alta, comarca de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana (España).
 Marina Baja, comarca de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana (España).
 Marina de Cudeyo, municipio de la comunidad autónoma de Cantabria (España).
 La Marina (Elche), pedanía del municipio de Elche, en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana (España).
 La sierra de la Marina, sierra de la cordillera litoral catalana (España).
 La Marina del Prat Vermell, barrio del distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona (España).
 La Marina de Port, barrio del distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona (España).
 La estación de Marina, del metro de Barcelona (España).
 Marina (California), ciudad del condado de Monterrey, en el estado de California (Estados Unidos).
 Marina del Rey (California), lugar designado por el censo, en el condado de Los Ángeles, en el estado de California (Estados Unidos).

Asimismo, como antropónimo, puede hacer referencia a:

 Marina (nombre), nombre de pila femenino, y apellido.
 Marina (n.1988), artista drag española.
 Marina Diamandis (n.1985), cantautora británica de ascendencia griega.
 Marina San José (n.1983), actriz española.
 Roberto Marina (n.1961), futbolista español.

Además, puede referirse a:
 Marina (planta), género de plantas de la familia de las leguminosas (Fabaceae).
 Marina (telenovela), telenovela coproducción méxico-estadounidense, producida entre 2006 y 2007.
 Marina de Aguas Santas, virgen católica.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para marina.